— железнодорожная станция на линиях Яманотэ, Кэйхин-Тохоку, Тюо (Скорая) и Гиндза, расположенная в специальном районе Тюо, Токио. Станция обозначена номером G-13 на линии Гиндза. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

История 
Станция была открыта 1 марта 1919 года на линии Тюо.

Пути линии Тохоку, ныне используемые составами линий Кэйхин-Тохоку и Яманотэ были проложены до данной станции и далее до станции  от станции  1-го ноября 1925-го года, что завершило образование кольцевой линии Яманотэ. 

Станция метрополитена была открыта 21 ноября 1931 года. Станция в то время была конечной. 29 апреля 1932 года линия была продолжена далее до станции .

Планировка станции

JR East 
Станция JR East была открыта в 1919 году. Всего 3 платформы островного типа и 6 путей.

Галерея

Tokyo Metro
Одна платформа островного типа и 2 пути.

Близлежащие станции

|-
!colspan=5|JR East

|-
!colspan=5|Tokyo Metro

Примечания

Ссылки 
 JR East: Станция Канда 
 Tokyo Metro: Станция Канда 
 Панорамный вид станции с севера